A Copa do Rei de 2013–14 ou CXI  Copa del Rey foi a 110ª edição da Copa do Rei da Espanha e ocorreu de 4 de setembro de 2013 a 16 de abril de 2014.

Participantes 
A 110ª Copa do Rei contou com 83 times das 4 divisões espanholas. As equipes participantes foram :

20 equipes da La Liga 2013–14

20 equipes da Segunda División 2013-14

35 equipes da Segunda División B 2013-14

8 equipes da Tercera División 2013-14

Fase final

Final

Premiação 

2013–14
2013 no futebol
2014 no futebol
Desporto na Espanha em 2013
Futebol de 2014 na Espanha
Partidas do Futbol Club Barcelona
Partidas do Real Madrid Club de Fútbol